Murumuru désigne au Brésil deux espèces différentes de palmiers :
Astrocaryum murumuru ;
Astrocaryum sciophilum.

Voir aussi
mourou-mourou